104-й выпуск  Льеж — Бастонь — Льеж — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 22 апреля 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 1UWT).

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 7 специальных приглашений (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд. Всего на старт вышло 175 гонщиков.

Маршрут 
Старт состоялся в Льеже, а финиш располагался в Анси. Протяжённость дистанции составила после 258 км. Первые 91 километр маршрута пролегали в направлении из Льежа в Бастонь и проходили через подъём Côte de Bonnerue, который заменил Côte de la Roche-en-Ardenne. После этого гонщики отправились обратно в Льеж по маршруту, на котором были расположены остальные 10 подъёмов. За 152 км до финиша находился второй дебютный подъём Côte de Mont-le-Soie.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки